Il toponimo Lomnička può riferirsi a diverse località:

Lomnička, comune del distretto di Brno-venkov

Lomnička, comune del distretto di Stará Ľubovňa